La compétition par équipes (ou Team Event) des Jeux olympiques d'hiver de 2022 a lieu le  sur le domaine de Xiaohaituo situé dans le district de Yanqing, en Chine.

Elle aurait dû avoir lieu le   mais un fort vent empêche son déroulement. Johannes Strolz qui remporte cette compétition avec l'Autriche (victoire au temps face à l'Allemagne en finale), après avoir gagné le combiné alpin et pris la médaille d'argent dans le slalom, devient le skieur alpin le plus décoré de ces Jeux. L'Autriche succède à la Suisse qui avait gagné en 2018 à PyeongChang le premier Team Event olympique de l'histoire. Quant à Mikaela Shiffrin, qui a tenu son pari de s'aligner dans les six disciplines, repart sans médaille après l'élimination des  États-Unis en demi-finale, et leur défaite face à la Norvège dans la rencontre pour la troisième place.

Médaillées

Tableau final  

 qualifié au meilleur des temps cumulés (meilleur temps masculin et meilleur temps féminin)

Classement final

Équipes qualifiées 

 Autriche
Katharina Huber
Katharina Liensberger
Katharina Truppe
Stefan Brennsteiner
Michael Matt
Johannes Strolz
 Suisse
Andrea Ellenberger
Wendy Holdener
Camille Rast
Luca Aerni
Gino Caviezel
Justin Murisier
 Italie
Marta Bassino
Federica Brignone
Nicol Delago
Luca de Aliprandini
Tommaso Sala
Alex Vinatzer
 Norvège
Mina Fuerst Holtmann
Thea Louise Stjernesund
Maria Therese Tviberg
Timon Haugan
Fabian Wilkens Solheim
Rasmus Windingstad
 France
Clara Direz
Coralie Frasse Sombet
Tessa Worley
Mathieu Faivre
Thibaut Favrot
Alexis Pinturault
 États-Unis
A J Hurt
Paula Moltzan
Mikaela Shiffrin
Tommy Ford
River Radamus
Luke Winters
 Allemagne
Emma Aicher
Lena Dürr
Kira Weidle
Julian Rauchfuss
Alexander Schmid
Linus Straßer
 Slovénie
Ana Bucik
Tina Robnik
Andreja Slokar
Miha Hrobat
Žan Kranjec 
 Canada
Cassidy Gray
Erin Mielzynski
Roni Remme
Trevor Philp
Erik Read
 Suède
Hanna Aronsson Elfman
Hilma Loevblom
Kristoffer Jakobsen
Mattias Roenngren
 Slovaquie
Petra Hromcova
Rebeka Jancova
Adam Žampa
Andreas Žampa
 République tchèque
Teresa Nova
Elese Sommerova
Krystof Kryzl
Jan Zabystřan
 Pologne
Zuzanna Czapska
Maryna Gąsienica-Daniel
Magdalena Luczak
Michał Jasiczek 
Pawel Pyjas 
 ROC
Anastasia Gornostaeva
Julia Pleshkova
Ekaterina Tkachenko
Alexander Andrienko
Ivan Kuznetsov
 Chine
Fanying Kong
Yueming Ni
Mingfu Xu
Yangming Zhang

Notes et références

Liens externes 

Compétition par équipes femmes